El Mercado Barceló puede hacer a dos conceptos:
 El Mercado de Barceló es un mercado de abastos ubicado en la calle Barceló (Madrid).
 El Mercado de Barceló una recopilación de artículos de la escritora Almudena Grandes publicados entre 1999 y 2002 en el diario El País.